

Astronomia 
 Promontorium Deville – struttura geologica della superficie della Luna

Geografia

Antartide 
 Ghiacciaio Deville – ghiacciaio situato sulla costa di Danco (Terra di Graham)

Francia 
 Deville – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Déville-lès-Rouen – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)

Stati Uniti d'America 
 Deville – località nella parrocchia di Rapides (Louisiana)

Persone 
 Charles Sainte-Claire Deville (1814-1876) – geologo francese
 Henri Sainte-Claire Deville (1818-1881) – chimico francese
 Émile Deville (1824-1853) – medico, naturalista e tassidermista francese
 Michel Deville (1931) – regista francese
 Willy DeVille, nome d'arte di William Paul Borsey Jr. (1950-2009) – musicista e cantautore statunitense
 Patrick Deville (1957) – scrittore francese
 C.C. DeVille, pseudonimo di Bruce Anthony Johannesson (1962) – chitarrista statunitense
 Frank Deville (1970) – calciatore lussemburghese
 Cristian Deville (1981) – ex sciatore alpino italiano
 Céline Deville (1982) – calciatrice francese
 Scoop DeVille, pseudonimo di Elijah Blue Molina (1987) – produttore discografico statunitense. 
 Maurice Deville (1992) – calciatore lussemburghese
 Sonya Deville, ring name di Daria Berenato (1993) – wrestler, artista marziale mista e judoka statunitense

Pagine correlate 
De Ville – pagina di disambiguazione